Een Spaanse voornaam die verwijst naar Johannes de Doper. Volgende personen dragen deze naam:
 Juan Bautista Ceballos, Mexicaans politicus
 Juan Bautista Gorordo, Spaans geestelijke
 Juan Bautista de Toledo, Spaans beeldhouwer 
 Juan Bautista Villalba, Paraguayaans voetballer
 Juan Bautista Villalpando, Spaans jezuïet

 Plaatsen:
 Juan Bautista Alberdi (Tucumán), een plaats in Argentinië
 Pao de San Juan Bautista, een plaats in Venezuela
 San Juan Bautista (Californië), een plaats in de Verenigde Staten
 San Juan Bautista (Paraguay), een plaats in Paraguay

Jongensnaam